Sarnowo peut désigner en Pologne :

 Sarnowo, village du powiat de Chełmno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sarnowo, village du powiat de Lipno, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sarnowo, village de la gmina de Boniewo, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sarnowo, village de la gmina de Lubraniec, dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Sarnowo, village du powiat de Lidzbark, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sarnowo, village du powiat de Nidzica, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Sarnowo, village de la voïvodie de Mazovie
 Sarnowo, village de la voïvodie de Poméranie
 Sarnowo, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale